Гео́ргиевский район — административная единица
 Георгиевский район (Ставропольский край)
 Георгиевский район (Казахстан) — название Толебийского района Южно-Казахстанской области в 1945—1963 годах.